Odontozona är ett släkte av kräftdjur. Odontozona ingår i familjen Stenopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Odontozona